Vularija (mađ.: Drávaollár) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Orehovica, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 412 stanovnika te 138 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji